

Persone
Aldo Balducci – rugbista a 15 italiano
Alfredo Balducci – drammaturgo italiano
Angelo Balducci – dirigente pubblico italiano
Armenia Balducci – sceneggiatrice, attrice e regista italiana
Benito Balducci – pittore italiano
Corrado Balducci – presbitero italiano
Domenico Balducci, detto Memmo – criminale italiano
Ernesto Balducci – scrittore, editore e presbitero italiano
Fabio "Baldorex" Balducci – pilota motociclistico italiano
Francesco Balducci – poeta italiano
Francesco Balducci Pegolotti, noto anche come Francesco di Balduccio – mercante e politico italiano di Firenze
Franco Balducci – attore italiano
Gabriele Balducci – ciclista italiano
Giovanni Balducci – pittore italiano
Giuseppe Balducci – compositore italiano
Igino Balducci – poeta e scrittore italiano
Lorenzo Balducci – attore italiano
Matteo Balducci – pittore italiano del Rinascimento
Michele Balducci – attore, regista e drammaturgo italiano
Paola Balducci – politica e giurista italiana
Pierluigi Balducci – bassista italiano di musica jazz
Balducci – uno dei nomi d'arte del musicista statunitense Jason White

Altro
327982 Balducci – asteroide della fascia principale